Chandrasekhar pode referir-se a:
Subrahmanyan Chandrasekhar, físico estado-unidense de origem indiana.
Limite de Chandrasekhar, limite descoberto por Subrahmanyan Chandrasekhar em 1930.

Desambiguação